Пётр Никольский:
 Никольский, Пётр Андреевич (1858—1921) — русский экономист.
 Никольский, Пётр Васильевич (1858—1940) — русский врач-дерматолог и венеролог, монархический деятель.
 Никольский, Пётр Сергеевич (род. 1922) — советский и российский учёный.